Tauraco hartlaubi é uma espécie de ave da família Musophagidae.

Pode ser encontrada nos seguintes países: Quénia, Tanzânia e Uganda.

Referências 
  BirdLife International 2004.  Tauraco hartlaubi.   2006 IUCN Red List of Threatened Species.   Dados de 24 de Julho de 2007.

Tauraco
Aves descritas em 1884